:
  — род растений семейства Вересковые;
  — род бабочек из семейства белянки.